Andor se poate referi la:
 Andor Adorján
 Andor Gábor
 György Andor, născut Anhäupel
 József Andor, născut Andrástsik